Села́йна () — название населённых пунктов в США:
 Селайна — город в штате Огайо.
 Селайна — город в штате Теннесси.
 Селайна — город в штате Техас.

См. также 
 Селина